El Gremio de Comercio es una organización ficticia en la saga de películas de la Guerra de las Galaxias, que está aliada a los separatistas confederados y lucha contra la República Galáctica y los Jedi.

Engloba una serie de entidades corporativas y comerciales que se han asociado para obtener mayores beneficios y comodidades en general. La piedra angular del Gremio de Comercio era la adquisición de materiales crudos y su refinamiento para su posterior venta. La presidenta del Gremio era Shu Mai, una Gossam de grandes aspiraciones.

Cuando el Conde Dooku formó el movimiento separatista y designó la firma de un tratado entre poderosas empresas y planetas en Geonosis, Shu Mai vio bastante provechoso tal acuerdo y se apresuró a firmar. Pero con una condición, su influencia permanecería oculta y actuaría en ambos lados de la guerra. Sus aracno-droides fueron vistos en grandes cantidades a lo largo de la batalla de Geonosis en la apertura de las Guerras Clon contra la República Galáctica.

Al final de las Guerras Clon, Shu Mai y los demás líderes separatistas fueron enviados al planeta Mustafar, donde murieron a manos de Darth Vader. Luego de la muerte de los separatistas, el Gremio de Comercio desapareció junto con las demás corporaciones bajo la sombra de Imperio Galáctico.

Organizaciones de Star Wars
Gremios